Римма Андреевна Баринова (18 ноября 1923, cело Алексеевка, Саратовская область — 4 декабря 1985, Ленинград) — советская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, народная артистка РСФСР.

Биография 
Римма Андреевна Баринова родилась 18 ноября 1923 года в cеле Алексеевка Саратовской области.

В 1951 году окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского (класс К. Г. Держинской). В 1951—1953 годах стажировалась в Большом театре.

С 1954 года была солисткой Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова. Гастролировала в ГДР, Польше, Чехословакии, Болгарии.

Выступала как концертная певица, исполняла романсы, песни советских композиторов. Пение Бариновой отмечено отточенностью музыкальной фразы, темпераментом, красивым и чистым звучанием.

Преподавала в Ленинградской консерватории (профессор, зав. кафедрой).

Супруг Баринов Борис Дмитриевич выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского - музыкант, заслуженный артист РСФСР, импресарио, впоследствии советник министра культуры Е.А. Фурцевой. 

Дети Всеволод и Сергей музыканты. Внуки Сергей, Алина, Муза.

Умерла 4 декабря 1985 года. Похоронена в колумбарии крематория.

Награды и премии 
 Лауреат III Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине (1-я премия, 1951).
 Заслуженная артистка РСФСР (1957).
 Народная артистка РСФСР (31.1.1966).

Оперные партии 
 «Чародейка» П. И. Чайковского — Княгиня
 «Мазепа» П. И. Чайковского — Любовь
 «Царская невеста», Н. А. Римского-Корсакова — Любаша
 «Аида» Д. Верди — Амнерис
 «Лоэнгрин» Р. Вагнера — Ортруда
 «Кармен» Ж. Бизе — Кармен
 «Мать» Т. Н. Хренникова — Ниловна
 «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского — Ефросинья
 «Борис Годунов», М. П. Мусоргский — Марина Мнишек
 «Жанна д’Арк» Д. Верди — Жанна д'Арк

Фильмография 
  — Прелюдия судьбы — член приёмной комиссии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Московской консерватории
Оперная труппа Большого театра
Оперная труппа Мариинского театра
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Меццо-сопрано РСФСР